В парному розряді жіночого тенісного турніру Advanta Championships Philadelphia 2004, що проходив у рамках Туру WTA 2004, Алісія Молік і Ліза Реймонд виграли титул, у фіналі перемігши пару Лізель Губер і Коріна Мораріу 7-5, 6-4.

Сіяні пари 

 Кара Блек /  Ренне Стаббс (півфінал)
 Анастасія Мискіна /  В Звонарьова (півфінал)

 Алісія Молік /  Ліза Реймонд (чемпіонки)
 Лізель Губер /  Коріна Мораріу (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Advanta Championships Philadelphia